Комова:
 Комова (река) — река в Архангельской области.
 Комова, Виктория Александровна (род. 1995) — российская гимнастка.
 Комова, Наталья Владимировна (ур. Кондратьева; род. 1986) — российская дзюдоистка.
 Комова, Нина Ивановна (род. 1938) — советский и российский архитектор, , супруга скульптора Олега Комова.
 Комова, Ольга Николаевна (1902—1980) — советская полярница.